Butler megye (Alabama)
 Butler megye (Iowa)
 Butler megye (Kansas)
 Butler megye (Kentucky)
 Butler megye (Missouri)
 Butler megye (Nebraska)
 Butler megye (Ohio)
 Butler megye (Pennsylvania)